Vivaro bezeichnet:

 Vivaro, Gemeinde im Friaul
 Vivaro Romano, Gemeinde im Latium
 Opel Vivaro, ein Kleintransporter